Die Gerry Weber Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Juni 2005 in Halle (Westfalen) stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die Stella Artois Championships gespielt, welche genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der seinen Titel als Setztlistenerster zum zweiten Mal in Folge verteidigte. Im Verlauf des Turniers gab er dieses Mal aber zweimal einen Satz ab, darunter auch im Finale gegen den Russen Marat Safin, der Setzlistenzweiter war. Für Federer war es der 29. Titel der Karriere.
Im Doppel gewannen im vorherigen Jahr Leander Paes und David Rikl, die dieses Jahr beide nicht antraten. Neue Turniersieger wurden überraschend Federer und sein Landsmann Yves Allegro, die sich im Finale gegen Safin und Joachim Johansson durchsetzten. Während des Turniers profitierten sie gleich zweimal von einer Aufgabe bzw. einem Rückzug. Es war der zweite und letzte gemeinsame Titel der beiden Schweizer.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 680.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 16 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 15 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Halle (Westf.)